Fourques (Gard) – comune francese
Fourques (Pirenei Orientali) – comune francese